Christian Lell (Munique, 29 de agosto de 1984) é um ex-futebolista da alemão que atua como lateral-direito. 

Lell